Сезон 2015/2016 годов стал для ФК «Реал Бетис» 107-м в его истории.

Команда 2015/16

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Реал Бетис» в сезоне 2015/2016 годов.

Чемпионат Испании 2015/16

Результаты матчей

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

Примечания 

2015/2016
Реал Бетис